

Fisica 
 Decadimento orbitale – in astrodinamica, graduale diminuzione della distanza fra due corpi orbitanti nel loro punto di massima vicinanza
 Decadimento particellare – in fisica delle particelle, trasformazione di una particella subatomica instabile in altre particelle più stabili
 Decadimento radiativo – processo in cui una sorgente luminosa compie una transizione verso uno stato a energia inferiore o lo stato fondamentale emettendo un fotone.
 Decadimento radioattivo – in fisica nucleare, trasformazione dei nuclidi in nuclei atomici più stabili tramite l'emissione di particelle subatomiche

Matematica 
 Decadimento audioattivo – un gioco matematico
 Decadimento esponenziale – diminuzione di una quantità proporzionale al valore della stessa

Scienze sociali 
 Decadimento urbano – processo urbanistico, con ricadute sociologiche, attraverso il quale una città, o parte di essa, che era un tempo funzionale, cade in rovina e si ammalora

Pagine correlate
 Decadenza (disambigua)

Altri progetti